São Lourenço é um povoado rural situado no 3° Distrito de Nova Friburgo.

Está situado nos arredores do Parque Estadual dos Três Picos e da APA do Pico da Caledônia, correspondendo também a uma região de produção de hortaliças.

Possui a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de São Lourenço (Aprosol), organização que beneficia quase 200 famílias locais.

Bairros de Nova Friburgo